Il singolare del torneo di tennis Newcastle Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jeff Tarango che ha battuto in finale Ronald Agénor 3-6, 6-0, 7-6.

Teste di serie 

 Andrea Gaudenzi (semifinali)
 Jeff Tarango (Campione)
 Xavier Malisse (primo turno)
 Ronald Agénor (finale)

 Andrej Čerkasov (primo turno)
 Julián Alonso (quarti di finale)
 Olivier Malcor (secondo turno)
 George Bastl (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Newcastle Challenger 1999